Columbus poate să însemne:

Denumiri geografice în SUA

 Columbus, Georgia
 Columbus, Illinois
 Columbus, Indiana
 Columbus, Kansas
 Columbus, Kentucky
 Columbus, Minnesota
 Columbus, Mississippi
 Columbus, Montana
 Columbus, Nebraska
 Columbus, New Jersey
 Columbus, New Mexico 
 Columbus, New York
 Columbus, North Carolina
 Columbus, North Dakota
 Columbus, Ohio
 Columbus, Texas
 Columbus, Wisconsin
</div>

Vezi și
Cristofor Columb, navigator
Chris Columbus (cineast)
Columbus Crew, echipă de fotbal din Ohio , SUA
Columbia (dezambiguizare)